El término Brienne puede referirse a:

 Brienne (Saona y Loira), comuna francesa del distrito de Louhans.
 El Condado de Brionne, también llamado de Brienne, un condado medieval de Francia, centrado en Brienne-le-Château.
 La Casa Condal que gobernó el territorio anterior.
 La Casa de Brienne, en especial Juan de Brienne, rey de Jerusalén y conde de Edesa entre 1210 y 1225.
 Étienne-Charles de Loménie de Brienne, cardenal y estadista francés del siglo XVIII.
 Brienne de Tarth, uno de los personajes principales de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego.